Via da Las Vegas (Leaving Las Vegas) – romanzo di John O'Brien del 1990
Leaving Las Vegas – singolo di Sheryl Crow del 1994, dall'album Tuesday Night Music Club
Via da Las Vegas (Leaving Las Vegas) – film del 1995 diretto da Mike Figgis